Niemcy:
 Wüste – dzielnica Osnabrücku
 Wüste – dzielnica Remscheidu

Inne:
 Wüste Film – niemiecki producent filmowy